Pavel Horák může znamenat:

 Pavel Horák (politik) (* 1964) –  český politik KDU-ČSL
 Pavel Horák (sbormistr) (* 1967) –  český sbormistr a vysokoškolský pedagog